Cataract Canyon ist der Name folgender Canyons:
 Cataract Canyon (Antarktika) im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 Cataract Canyon (Arizona) in Arizona, Vereinigte Staaten